«Running Scared» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Running Scared (1972), película (drama) dirigida por David Hemmings - protagonizada por Robert Powell.
 Running Scared (1980), película (acción) dirigida por Paul Glickler - protagonizada por Ken Wahl y Judge Reinhold.
 Running Scared (1986), película (acción) dirigida por Peter Hyams - protagonizada por Gregory Hines y Billy Crystal.
 Running Scared (La prueba del crimen/La prueba del delito) (2006), película (criminal) dirigida por Wayne Kramer - protagonizada por Paul Walker.

Música 
 Running Scared (1961), canción de Roy Orbison.
 Running Scared (2011), canción de Eldar & Nigar - ganadora de Eurovisión'11.